Ford Swette – ex sciatore alpino canadese
 Rae Swette – ex sciatrice alpina canadese
 Rene Swette – hockeista austriaco su ghiaccio